.com, prononcé dot-com en anglais
Kim Dotcom
Les Dotcom de Silex and the City

Les dotcom, type d'entreprises (cf. start-up)